La saison 2004-2005 de snooker est la  de snooker. Elle regroupe 22 tournois organisés par la WPBSA entre  et .

Nouveautés 
 Apparition de l'Open de Fürth, tournoi ouvert aux amateurs et aux professionnels, et de la coupe générale, tournoi non classé.
 L'Open d'Europe est remplacé par la coupe de Malte.
 Le championnat des joueurs, tournoi classé introduit la saison passée dans la continuité de l'Open d'Écosse, n'est pas reconduit.

Calendrier

Attribution des points 
Points attribués lors des épreuves comptant pour le classement mondial :

Classement mondial en début et fin de saison

Après le championnat du monde 2004

Après le championnat du monde 2005

Voir aussi 
 Saison 2003-2004 de snooker

Articles connexes 
 Glossaire du billard
 Snooker
 Classement mondial de snooker

Références

Liens externes 
  Résultats de la saison 2004-2005 (cuetracker.net)

Snooker en 2004
Snooker en 2005